Rademaker ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Hamann Rademaker Grünewald (1905–1985), brasilianischer Admiral, Vizepräsident Brasiliens
 Franziska Rademaker (1878–1961), deutsche Schriftstellerin
 Gijsbertus Godefriedus Johannes Rademaker (1887–1957), niederländischer Physiologe
 Josef Rademaker (1919–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Rademaker (* 1982), niederländischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Wilhelm Rademaker (1922–1996), deutscher Politiker (CDU), MdBB

Siehe auch:
 Rademacher (Begriffsklärung)
 Radermacher (Begriffsklärung)